Un anniversaire est la date dans l'année à laquelle un événement est survenu ;
Voir aussi anniversaires de mariage ;
 Le paradoxe des anniversaires est un phénomène peu intuitif : le fait que dans un petit groupe de personnes, la probabilité pour que deux personnes soient nées le même jour est très grande ;
 L’attaque des anniversaires, une attaque en cryptanalyse basée sur le paradoxe des anniversaires ;
 Anniversaire est un épisode de la série télévisée Angel ;
 Anniversaires est un film sorti en 1997 ;
 Heureux anniversaire est un court-métrage de Pierre Etaix réalisé en 1961.